Montemanjo ima više značenja:
 Montemanjo
 Montemanjo (Luka)
 Montemanjo (Piza)
 Montemanjo (Pistoja)